
Termin -{AMDA}- ima više značenja.
 9-Aminometil-9,10-dihidroantracen
 Američka muzička i dramska akademija